Teatre Zorrilla (Badalona) de Badalona
 Teatro Zorrilla (Valladolid) de Valladolid